Двінія (Dvinia prima) — вид терапсид. Двінії були невеликими тваринами, розміром з кішку, і, мабуть, харчувалися будь відповідною їжею - комахами, різними дрібними тваринами, плодами рослин. Двінії відомі поки тільки з відкладень кінця пермського періоду Східної Європи.

Опис 
Вперше ці маленькі тварини були виявлені на узбережжі Північної Двіни, від чого і отримали згодом свою назву. Тіло двінії було суцільно покрите густою короткою шерстю. Мозок її був зовсім маленький і важив в 10-12 разів менше маси мозку сучасних ссавців тих же розмірів. Довжина черепа по осьовій лінії 88 мм.

Розміром з лисицю. Відсутність задньолобової кістки, розширення скроневої западини до тім'яних кісток, наявність вторинного піднебіння, двох потиличних виростків, сильний розвиток зубної кістки в нижній щелепі зближують двінії з ссавцями. Зуби диференційовані на різці, ікла і корінні.

Кладограма

Посилання 
 Основи палеонтології. Земноводні, плазуни і птахи, М., 1964; Amalitzky V., Diagnoses of the new forms of vertebrates and plants from the Upper Permian on North Dvina, «Ізв. Російській Академії наук», 1922, т. 16.

Цинодонти
Фауна пермського періоду
Вимерлі тварини, описані 1922